МДП — аббревиатура, может означать:
 МДП — маниакально-депрессивный психоз или биполярное аффективное расстройство.
 МДП — малый дизель-поезд.
 МДП — моторный дельтаплан, чаще используется название дельталёт.
 МДП (авиа) — местный диспетчерский пункт.
 МДП — машина двойного питания.
 МДП — механик дальнего плавания.
 МДП — междисциплинарный проект.
МДП (TIR) — Международные дорожные перевозки
МДП (Моя Дерзкая Правда) — российская рок-группа, играющая в стилях — RAC и христианский рок.

См. также 
 МДП-транзистор — полевой транзистор со структурой «Металл-Диэлектрик-Полупроводник» (с изолированным затвором).
 Книжка МДП — carnet TIR, международный грузосопроводительный документ.

Примечания